Примишље може бити:

 Горње Примишље, насеље у саставу града Слуња, Кордун, Република Хрватска
 Доње Примишље, насеље у саставу града Слуња, Кордун, Република Хрватска
 Мјесто Примишље, насеље у саставу града Слуња, Кордун, Република Хрватска